

События 
 Римская империя
 Консулы Попилий Педон Апрониан и Марк Валерий Брадуа Маврик.
 Начало 190-х годов — Пертинакс назначен префектом Рима. Проконсул Африки Дидий Юлиан.

 Китай
 Начало нескончаемой борьбы аристократов, укрепившихся в провинциях, между собой. 
 Цао Цао захватил императора и правил от его имени.
 Битва при Янчэне и битва у моста Цзецяо.

Скончались 
 Бруттия Криспина, жена римского императора Коммода.
 Император Сэйму, 13-й правитель династии Ямато.

См. также